Haakana ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Liisa Haakana (* 1937), finnische Schriftstellerin
 Kari Haakana (* 1973), finnischer Eishockeyspieler
 Veikko Haakana (* 1923), finnischer Schriftsteller